El Consell Valencià de l'Esport fou una entitat de dret públic creada per la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat. Fou suprimida el 23 d'octubre de 2012.

Referències

Enllaços externs 

https://www.levante-emv.com/deportes/3164/font-mora-presidira-nuevo-consell-valencia-l27esport/200390.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/rector-firma-convenio-consell-valencia-esport-mejorar-rendimiento-deportivo-traves-nutricion-1285846070123/Noticia.html?id=1285846007915
http://nostresport.com/mas-deporte/item/1845-.html
https://www.20minutos.es/noticia/650595/0/
https://www.elperiodic.com/consell-assessor-lesport-aprueba-borrador-nueva-deporte-comunitat-valenciana_43223
https://www.elperiodic.com/elx/adhesiona-targeta-esportiva-consell-valencia-lesport_112465
https://www.europapress.es/deportes/noticia-politica-deportiva-trini-miro-consell-assessor-lesport-grupo-notables-mejorara-deporte-20081125165310.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20110910/54213458289/el-pspv-afirma-que-que-el-consell-ha-eliminado-la-subvencion-para-el-deporte-base-que-ascendia-a.html
https://www.hortanoticias.com/el-consell-valencia-de-lesport-saca-a-licitacion-la-modificacion-y-acabado-de-la-primera-fase-de-la-ciutat-de-la-pilota/
http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/93981/el-consell-saca-a-la-luz-el-contrato-del-open-de-tenis-de-valencia-costo-15-millones-mas-iva-en-5-a%C3%B1os.html

Organismes de la Generalitat Valenciana
Entitats del País Valencià desaparegudes